Pallad, (łac. palladium) – metal z X grupy pobocznej
 Forum Palladium – forum wybudowane w 97 r. w Rzymie
 Palladium – grecki posąg Ateny Pallas
 Palladium – warszawskie byłe kino, obecnie klub muzyczny związany z Uniwersytetem Warszawskim
 Hollywood Palladium – teatr na Sunset Strip otwarty w 1940
 London Palladium – londyński teatr
 Palladium – system operacyjny opracowany przez Microsoft
 Palladium – pismo wydawane przez Edwarda Whelana
 Palladium – centrum handlowe w Pradze